Јолончен има више значења:

 Јолончен (Чамула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Јолончен (Ченало), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику